Serie A2 2021-2022 – edizione della competizione di calcio a 5 femminile italiana
 Serie A2 2021-2022 – edizione della competizione di calcio a 5 maschile italiana
 Serie A2 2021-2022 – edizione della competizione di hockey su pista italiana
 Serie A2 2021-2022 – edizione della competizione di pallacanestro femminile italiana
 Serie A2 2021-2022 – edizione della competizione di pallacanestro maschile italiana
 Serie A2 2021-2022 – edizione della competizione di pallamano femminile italiana
 Serie A2 2021-2022 – edizione della competizione di pallamano maschile italiana
 Serie A2 2021-2022 – edizione della competizione di pallanuoto maschile italiana
 Serie A2 2021-2022 – edizione della competizione di pallavolo femminile italiana
 Serie A2 2021-2022 – edizione della competizione di pallavolo maschile italiana